Arroyo Zontle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Arroyo Zontle, San Pedro Ixcatlán, ort, Oaxaca, 
 Arroyo Zontle, Santa María Chilchotla, ort, Oaxaca,